Kassel può riferirsi a:

Geografia 
 Kassel – città della Germania

Persone 
 Philip Kassel – atleta e ginnasta statunitense
 Rudolf Kassel – filologo classico tedesco

Pagine correlate 
Cassel